Буданцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Буданцев, Андрей Львович (1957—2021) — советский и российский ботаник, доктор биологических наук, главный редактор Ботанического журнала (2016—2021), сын Л. Ю. Буданцева.
 Буданцев, Виктор Александрович (1968—2000) — капитан милиции, Герой России (2001).
 Буданцев, Лев Юстианович (1929—2012) — советский и российский учёный, палеоботаник, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН (1997).
 Буданцев, Пантелеймон Петрович (1883—1972) — сын иконописца, фотограф в Туринске.
 Буданцев, Сергей Фёдорович (1896—1940) — русский советский прозаик и поэт.
 Буданцев, Эдуард Владимирович (род. 1965) — российский адвокат и сотрудник правоохранительных органов, полковник КГБ СССР и МВД РФ.

См. также 
 Буданов
 Быданцев

Примечания